Chronos è la divinità orfica del tempo. Il termine può indicare:

 Chronos – serie letteraria di Madeleine L'Engle
 Chronos – film del 1985 diretto da Ron Fricke
 Chronos – album di Michael Stearns del 1985, colonna sonora dell'omonimo film diretto da Ron Fricke
 Chronos I – album del 2001 degli Starcastle
 Chronos – personaggio dei fumetti DC Comics

Pagine correlate 
 Crono (disambigua)
 Cronos
 Cronus
 Chrono
 Kronos
 Khronos